Monzone ima više značenja:
 Monzone, Massa-Carrara
 Monzone, Modena